

Toponyme 

 Hage est une commune allemande de l'arrondissement d'Aurich, dans le land de Basse-Saxe.

Patronyme 

 Bella van der Spiegel-Hage (1948-), coureuse cycliste néerlandaise.
  (1950-), coureuse cycliste néerlandaise.
 Georges Hage (1921-2015), homme politique français.
 Heleen Hage (1958 à Sint-Maartensdijk, est une coureuse cycliste néerlandaise.
 Helen Chenoweth-Hage (1938-2006), une femme politique américaine.
 Hussein el Hage Hassan (1960-), homme politique libanais.
 Keetie van Oosten-Hage (1949-), coureuse cycliste néerlandaise.
 Letícia Hage (1990-), joueuse brésilienne de volley-ball.
 Ounsi El Hage (1937-2014), poète, journaliste, essayiste et traducteur libanais.
 Rawi Hage (1964-), auteur canadien d'origine libanaise.

Patronyme français
Patronyme libanais
Patronyme néerlandais